Мышатник может означать:
 Мышатник или дербник  — птица из семейства соколиных.
 Мышатник — вид рода термопсис, растение из семейства бобовых.